Диалоговая площадка (Республика Беларусь) — это пространство коммуникаций, предназначенное для выработки решений по важным для населения проблемам с участием представителей местной вертикали власти и институтов гражданского общества.

Власти Белоруссии проводят большое количество диалоговых площадок для обсуждения социальных и политических вопросов.

Наиболее значимые темы, которые обсуждались на диалоговых площадках:

 Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
 VI Всебелорусского народного собрание. Обсуждению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
 Местное управление и самоуправление

Обсуждение изменений в Конституции Республики Беларусь 2022г 
Изменения в Конституции Республики Беларусь широко обсуждались на диалоговых площадках. С октября 2020г. до февраля 2021г. по всей стране было проведено 1,6 тыс. площадок с количеством участников 46,5 тыс. человек. Всенародные обсуждения изменений в Конституциию были организованы Конституционной комиссией. Однако, в аналитическом отчете экспертной миссии по оценке республиканского референдума было указано, что обсуждения изменений в Конституцию на так называемых "диалоговых площадках" были непрозрачными и являлись агитацией в поддержку предложенного властями проекта.

Критика 
Участие в диалоговой площадке может привести к задержанию. Так 19 февраля 2022 года был задержан член Объединенной гражданской партии Александр Елисеев. За два дня до этого Александр Елисеев участвовал в диалоговой площадке о референдуме в Белоруссии 2022г.

Диалоговые площадки проводятся по приказу сверху, формально, без реального обсуждения заявленных вопросов. В феврале 2022 года педагоги Речицкой районной гимназии выслали отчет о проведении диалоговой площадки всего через 3 часа после получения письма-пранка с требованием организовать диалоговую площадку .  Незадолго до этого в результате розыгрыша формально была оргинизована и проведена диалоговая площадка в одной из минских школ.

Примечания 

Государственное устройство Белоруссии
Конференции
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании